Энн — женское имя, то же, что Анна. Известные носители:



Псевдоним 
 Энн-Маргрет
 Энн Бэнкрофт
 Энн Дворак
 Энн Мари Риос
 Энн Миллер
 Энн Райс
 Энн Сотерн
 Энн Сэвидж
 Энн Хардинг
 Энн Хейвуд
 Энн Ширли (актриса)

Название произведения 
 Энн () — канадский телесериал.

Персонаж 
 Энн Ширли (персонаж)
 Энн Эллиот
 Энн Юинг

См. также 
 Анн
 Эн
 Энни
 Аннабет
 Энна (значения)
 Энн-Арбор (значения)